Een verkeersweg:
 N707 (Frankrijk)
 N707 (Nederland), zie Provinciale weg 707

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing